Temple du Bas steht für folgende Kirchen in der Schweiz:

 Temple du Bas (Neuchâtel)
 Temple du Bas in La Neuveville, siehe Temple Neuf (La Neuveville)